KIAA1586 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 787 амінокислот, а молекулярна маса — 89 673.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки